Праведники народов мира в Норвегии — норвежцы, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем».

Такие звания присвоены  норвежцам. Самоотверженная деятельность участников норвежского подполья по спасению евреев в 1977 г. отмечена Институтом Яд ва-Шем признанием всего движения коллективным праведником мира.

Список

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки:Норвегия
Персоналии:Норвегия